{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпионат Европы среди игроков до 19 лет
|-
|align = "center" | Екатеринбург, Россия
|-
|align = "center" | 27 марта — 2 апреля 2005
|-
|align = "center" | Бильярдный клуб «Европа», РЦ «Водолей»
|- 
| Статус — 
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Мужской турнир
|-
| Высший брейк — 132 (Джейми Джонс)
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победитель — Марк Аллен
|-
| Финалист — Крис Норбери
|-
| Счёт — 6:5
|-
|}Чемпионат Европы по снукеру среди игроков до 19 лет 2005 года''' — девятый по счёту молодежный чемпионат Европы, прошедший под эгидой Европейской ассоциации бильярда и снукера (EBSA) в Екатеринбурге c 27 марта по 2 апреля 2005 года. Впервые в истории европейский чемпионат прошёл в Азии, также впервые подобный чемпионат принимала Россия. Решение провести чемпионат в Екатеринбурге было принято после визита в город официального представителя EBSA Максима Кассиса в ноябре 2004 года.  
Победителем чемпионата стал североирландец Марк Аллен, переигравший в финале англичанина Криса Норбери со счётом 6:5. Действующий победитель Джейми Джонс не смог защитить титул, уступив в четвертьфинале Джадду Трампу.

Регламент 
40 участвующих игроков были разделены на восемь групп по пять игроков в каждой, в которых они соревновались в круговом режиме. Занявшие первые два места в каждой группе выходили в финальный раунд, который разыгрывался по системе плей-офф. Всего в турнире приняли участие представители 16 стран.

Cетка финального турнира 

Матчи стадий до полуфинала проходили на столах бильярдного клуба «Европа», финальный матч — в РЦ «Водолей».

Примечания 

2005 год в снукере